w poligrafii (inna nazwa): bigowanie
 rowkowanie (obróbka) – rodzaj obróbki mechanicznejwykonywanie rowków, najczęściej przez wygniatanie (obróbka) lub wycinanie (obróbka)

Zobacz też 
 Rowkarka
 Biga (poligrafia), Antybiga